The Persuaders – gruppo musicale R&B
Attenti a quei due (The Persuaders) – serie televisiva britannica